Views — четвёртый студийный альбом канадского рэпера Дрейка, выпущенный 29 апреля 2016 года и 11 недель возглавлявший хит-парад Billboard 200 (США).

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, The Guardian, The New York Times.

Коммерческий успех 
На родине певца в Канаде Views было продано 110,00 эквивалентных альбомных единиц (92,000 копий) в дебютную неделю. В США Views дебютировал на первом месте хит-парада Billboard 200 с тиражом 1,04 млн эквивалентных альбомных единиц (по новой статистике Billboard 200, кроме физических продаж и скачиваний, при подсчётах также инкорпорируются данные по стримингу и продажам отдельных треков с диска), или 852,000 альбомных копий в первую неделю релиза и более 245,1 млн streams. Это крупнейший тираж для мужчин-исполнителей после альбома The Marshall Mathers LP рэпера Эминема, который дебютировал с тиражом 1,76 млн копий в первую неделю начинавшуюся 30 мая 2000. Views стал для Дрейка его 6-й диском подряд на первом месте в США в Billboard 200, (включая 5-й где он как ведущий исполнитель). 25 июня альбом Views Дрейка шестую неделю подряд возглавлял американский хит-парад. В результате Дрейк стал первым за 10 лет среди мужчин-исполнителей, которому удалось 6 или более недель возглавлять хит-парад США. Ранее в марте — апреле 2005 гг это удалось 50 Cent с альбомом The Massacre. 7 недель был лидером Эминем с альбомом Recovery в июле — сентябре 2010 года (но не подряд, а с перерывами).

В Великобритании альбом также дебютировал на позиции № 1 в UK Albums Chart, с тиражом 78,000 копий в первую неделю релиза, став для Дрейка его первым в Англии чарттоппером.

Итоговые списки 
Views получил несколько номинаций на церемонии 59-й Премии Грэмми, включая Альбом года и Лучший рэп-альбом. Песня «Hotline Bling» победила в категории Best Rap/Sung Performance и Best Rap Song. Сингловая версия «Pop Style» была номинированна в категории Best Rap Performance. Альбом получил награду Favorite Rap/Hip-Hop Album на церемонии 2016’s American Music Awards.

Награды и номинации

Список композиций 

Примечания
 [a] сопродюсер.
 [b] дополнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дрейка

Альбомы 2016 года
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Republic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Дрейка
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом